Чемпіонат Чорногорії з футболу 2022—2023 — 17-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Чорногорії. Сезон стартував 23 липня 2022 року, а фінішує в травні 2023 року. Чемпіон кваліфікується до Ліги чемпіонів 2023—24.

Чемпіонське звання захищає Сутьєска.

Учасники та стадіони

Турнірна таблиця

Результати матчів

Перший раунд

Другий раунд

Лідери чемпіонату

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Чемпіонат Чорногорії на soccerway 

Чемпіонат Чорногорії з футболу
Чорногорія
Чорногорія
2022 у чорногорському спорті
2023 у чорногорському спорті